Energética puede referirse a:

 Energética, el estudio de las transformaciones de la energía.
 EnergÉtica, cooperativa de energías renovables española.